Zalesie (ukr. Залісся) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego.

Bibliografia 
 Filip Sulimierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa, 1880-1902

Rejon brodzki
Wsie w obwodzie lwowskim